Tomáš Kučera può riferirsi a:
Tomáš Kučera (1977-vivente), calciatore ceco
Tomáš Kučera (1980-vivente), calciatore ceco
Tomáš Kučera (1984-vivente), calciatore ceco
Tomáš Kučera (1991-vivente), calciatore ceco
Tomáš Kučera, sciatore cecoslovacco
Tomáš Kučera, canoista slovacco